El Capitan - uma formação rochosa
El Capitan (Arizona)
El Capitan (Marte)
Ou ainda:
El Capitán

Desambiguação